Céladon peut faire référence à:
 Céladon, une sorte particulière de céramique d'Extrême-Orient de couleur verte rappelant le jade,
 Céladon, nom d'une petite rivière en Grèce, traversant l'Arcadie et l'Élide et qui a sa source au Mont Lycée et se jette dans l'Alphée et dont il est question dans l'Iliade d'Homère.
 Céladon, dans la mythologie grecque, personnage de la famille des Lapithes tué par Amycos de la famille des Centaures lors de la célébration du mariage entre Pirithoüs et Hippodamie,
 Céladon, personnage de L'Astrée d'Honoré d'Urfé,
 le Céladon (Campaea margaritaria), une espèce de lépidoptères (papillons) de la famille des Geometridae, de couleur rappelant celle de la céramique.